Цве́ткович — южнославянская фамилия:

 Цветкович, Борислав (род. 1962) — югославский футболист.
 Цветкович, Бранко (род. 1984) — сербский баскетболист.
 Цветкович, Владимир (род. 1941) — югославский баскетболист.
 Цветкович, Драган (род. 1961) — югославский и французский футболист. Французский и сербский тренер.
 Цветкович, Драгиша (1893—1969) — юрист, государственный деятель Королевства Югославия.
 Цветкович, Звездан (1960—2017) — югославский футболист, хорватский футбольный тренер.
 Цветкович, Иван (1981) (род. 1981) — сербский футболист.
 Цветкович, Йовица (род. 1959) — югославский гандболист и тренер.
 Цветкович, Мариян — председатель Президиума СР Хорватии в 1982—1983 годах.
 Цветкович, Милош (род. 1990) — сербский футболист, защитник.
 Цветкович, Мирко (род. 1950) — премьер-министр Сербии.
 Цветкович, Неманья (род. 1996) — сербский футболист.
 Цветкович, Растко (род. 1970) — сербский баскетболист.

А также:
 Цветкович-Брдо — населённый пункт в Хорватии